Йозеф Шнитт (; , Майльберг — ) — австрийский хоровой дирижёр.

Окончил школу в Холлабрунне, затем изучал богословие в Вене. В 1909 году рукоположён во священники. Последний (с 1912 г.) руководитель певческой капеллы венского императорского двора, Шнитт в 1921 г. возродил на частной основе Венский хор мальчиков, ранее входивший в состав капеллы, — как утверждалось, в течение двух лет полностью оплачивая его содержание из своего кармана. Шнитт возглавлял хор до 1939 года, превратив в один из ведущих детских хоровых коллективов мира. После аншлюсса он был отправлен в отставку нацистскими властями, и по окончании Второй мировой войны вновь возродил Венский хор мальчиков, а в 1952 г. в дополнение к нему создал и взрослый Венский хор, состоящий из бывших мальчиков-хористов.

Примечания

Литература 
 Leopold E. Rupp. Joseph Schnitt (1885—1955): Umrisse eines Lebens; Zur 50. Wiederkehr seines Todestages. — Wien, 2005. — 49 S. 

Хоровые дирижёры Австрии